Termin TUT ima više značenja.

 RNK uridililtransferaza, enzim
 -{Tramways & Urban Transit}-, magazin